Thomas Hunter (1897–1917) angol pilóta
 Thomas Hunter (1932–2017) amerikai színész